У Автономній Республіці Крим нараховується 214 пам'яток архітектури національного значення.

Список

Джерела 
 Україна Інкогніта

Архітектура Криму

Крим
Крим